Es gab mehrere Burgen mit Namen Burg Padberg:

 Alte Burg (Padberg) in Padberg (Stadt Marsberg)
 Neue Burg (Padberg) in Padberg (Stadt Marsberg)